Барауна:

 Барауна — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба
 Барауна — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти